La Digital Freedom Foundation ou DFF (antérieurement, Software Freedom International) est une association à but non lucratif qui agit en tant qu'organisateur officiel des Freedom Days (Journées de la liberté) en matière de logiciels, de matériels et autres, et est l'organe juridique qui gère les dons, les contrats de parrainage et la comptabilité pour ces activités.

La Digital Freedom Foundation a obtenu un statut d'exonération fiscale aux États-Unis où elle était enregistrée sous le nom de Software Freedom International, ce qui lui a permis de rendre les dons déductibles des impôts.

Depuis, l'organisation s'est installée à Hong Kong et s'enregistre maintenant au Cambodge en raison du déménagement des membres du conseil d'administration.

Histoire 

L'organisation a été créée en 2004 sous le nom de Software Freedom International et a été officiellement enregistrée en tant qu'organisation caritative en 2007.

Le nom Digital Freedom Foundation a été adopté au début de 2011, pour refléter son organisation de Freedom Days (Journées de la liberté) supplémentaires pour la culture, le matériel et l'éducation.

Le Freedom Day pour les documents, initialement organisé par la Free Software Foundation Europe, a été transféré à la Digital Freedom Foundation en 2015.

Freedom Days 

La Digital Freedom Foundation organise les Freedom Days (Journées de la liberté) suivants :
  ou Journée de l'éducation libre (troisième samedi de janvier) ;
 Document Freedom Day ou Journée du document libre (dernier mercredi de mars) ;
  ou Journée du matériel libre (troisième samedi d'avril) ;
  ou Journée de la culture libre (troisième samedi de mai) ;
 Software Freedom Day ou Journée du logiciel libre (troisième samedi de septembre).

Financement 
La DFF est financée et supportée par plusieurs fondations, notamment:
 Sigrid Rausing Trust.
 Fondation Adessium.
 Luminate.
 Open Society Foundations.
 Fondation Ford.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Journée du domaine public, une journée servant à célébrer le moment où certains ouvrages cessent d'être soumis au copyright et entrent dans le domaine public

Lien externe 
  Site officiel

Association ou organisme lié au logiciel libre